Stöck oder Stoeck ist der Familienname folgender Personen

 Anja Stoeck (* 1966), deutsche Politikerin, Landesvorsitzende der Linken Niedersachsen
 Gerhard Stöck (1911–1985), deutscher Leichtathlet
 Jutta Stöck (* 1941), deutsche Leichtathletin
 Martin Stoeck (1964–2021), deutscher Musiker
 Wilhelm Stöck (1922–1997), deutscher Journalist und Nachrichtensprecher

Stöck ist ein Begriff aus dem Kartenspiel Jass: König und Ober des Trumpfblattes bilden zusammen die „Stöck“